Push It (Rick Ross), een single uit 2006 van de Amerikaanse rapper Rick Ross
 Push It (Salt-n-Pepa), een single uit 1988 van de Amerikaanse R&B- en hiphopgroep Salt-n-Pepa